Millersville peut désigner différentes villes américaines :

 Millersville (Californie)
 Millersville (Illinois)
 Millersville (Indiana)
 Une ancienne colonie sur l'île Jarvis dans l'océan Pacifique appelé Millersville
 Millersville (Maryland)
 Millersville (Michigan)
 Millersville (Missouri)
 Millersville (Caroline du Nord)
 Millersville (Ohio)
 Millersville (Pennsylvanie)
 Millersville (Tennessee)
 Millersville (Virginie-Occidentale)
 Millersville (Wyoming)